VJC steht für:
 Victoria-Jungfrau Collection, Schweizer Hotelgruppe
 VietJet Air (ICAO-Code), vietnamesische Fluggesellschaft

Abkürzung